Biografies:
 Amos Meller, director d'orquestra israelià
 Eugénia Miskolczy Meller, feminista i pacifista hongaresa
 Patricio Meller,enginyer xilè, director de la Corporació d'Estudis per Amèrica Llatina (Cieplan.)
 Raquel Meller, Francisca Marqués López, cantant, cupletista i actriu
 Vadim Mel·ler, pintor, dissenyador i escenògraf rus
 Miscel·lània:
 ànec de Meller (Anas melleri), ocell que habita llacs, estanys i aiguamolls de Madagascar
 mangosta de Meller (Rhynchogale melleri), espècie de mangosta africana